Osoby o tym nazwisku:
 Johann Nicolaus Hanff – niemiecki kompozytor i organista
 (7902) Hanff – planetoida z pasa głównego asteroid